Holban ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Holban (1902–1937), rumänischer Schriftsteller
 Boris Holban (1908–2004), jüdisch-rumänischer Kommunist und französischer Résistance-Führer